Gorkha (district), een district in Nepal
 Gorkha (stad), een stad in Nepal
 Gurkha of Gorkha, een volk in Nepal en het noorden van de Indiase staat West-Bengalen
 Gorkha (bier), een Nepalees biermerk